

Provincia di Ferrara
 Comacchio
 Valli di Comacchio
 Lidi di Comacchio

Provincia di Varese
 Comacchio – l'unica frazione di Cuvio